Wyniki boksu podczas Igrzysk Pacyfiku 2007 rozgrywanych w Apii.

Medale

Bibliografia 
 

2007 w boksie
Igrzyska Pacyfiku 2007